Кана́дское объединённое подразделе́ние по авари́йным ситуа́циям (, ) Канадских вооружённых сил был создан для своевременной и быстрой химической, биологической, радиологической и ядерной поддержки Правительства Канады широкого назначения и предупреждения, контроля и снижения угроз Канаде, канадцам и канадским интересам. Оно является подразделением батальона Объединённой ядерной, биологической и химической защиты в составе Командования сил специального назначения Канады.

История 
После террористических атак 11 сентября 2001 г. и отчёта Главных контрольных служб по ядерной, биологической и химической защите от того же года стало очевидно, что Канадским вооружённым силам необходимо было увеличить способности своей ЯБХЗ. Федеральное правительство при тогдашнем премьер-министре Жане Кретьене выделило 30 миллионов $ в декабрьском бюджете 2001 г. на увеличение этих способностей и создание Объединённого батальона ядерной, биологической и химической защиты. В сентябре 2007 г. из-за широкого спектра оперативных задач, возможностей и обязанностей батальона было создано КОПАС как группа высокого быстродействия Объединённого батальона ядерной, биологической и химической защиты.

Для выполнения требования быстрого развёртывания КОПАС, подразделение базируется у аэродрома 8-го трентонского авиакрыла (Онтарио). Штаб ОБ ЯБХЗ находится на БКВС Кингстон (Онтарио).

Ссылки 
 DND/CF Backgrounder: Joint Nuclear, Biological and Chemical Defence (JNBCD) Company
 Legion Magazine article about the unit

Вооружённые силы Канады
Формирования специального назначения Канады